John Brinkley kan syfta på:

* John Brinkley (1763–1835), irländsk astronom och kyrkoman
 John R. Brinkley (1885–1941), amerikansk kvacksalvare och radioman